Swedish Open 2018 steht für folgende Wettbewerbe:

 Swedish Open 2018 (Badminton)
 Swedish Open 2018 (Tischtennis)
 SkiStar Swedish Open 2018, Tennis